Куз-е-Сен-Фрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 105 км на схід від Бордо, 40 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 358 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 729,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Куз-е-Сен-Фрон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Куз-е-Сен-Фрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь